BAFF steht für:

 B cell activating factor, ein Zytokin der TNF-Familie (auch BLyS)
 Baff, ehemalige deutsche christliche Band
 Baff (Jugendmagazin), Jugendsendung vom Westdeutschen Rundfunk 
 Berliner Autoclub für Frauen
 Beschäftigung und Ausbildung für Frauen des Vereins für Bildung und berufliche Förderung von Mädchen und Frauen
 Bonner Arbeitskreis für Fledermausschutz
 Bundesanstalt für Fleischforschung, ehemalige deutsche Behörde
 BAfF, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer in Deutschland
 Bündnis Aktiver Fußballfans, seit 1993 bestehender vereinsübergreifender Zusammenschluss von Fußballfans in Deutschland

Baff ist der Familienname folgender Personen:

 Josie Baff (* 2003), australische Snowboarderin
 Regina Baff (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 BAF
 BAFH
 Baffe
 Buff

BAFF